Le luciférisme est un schisme chrétien de la fin du , qui fut créé par l'évêque Lucifer de Cagliari et ses disciples. 
 Le luciférisme est un courant religieux prônant l'adoration et quelques fois l'admiration de Lucifer, considéré comme Lucibel ou Ange de Lumière, qui doit libérer l'homme de la servitude du Créateur.